Choice est le groupe d'édition de l' (ACRL). Il comprend le magazine Choice ainsi que d'autres produits, dont la base de données Choice Reviews. Le magazine est créé en 1964. Il est considéré comme la première source de critiques de livres universitaires, de médias électroniques et de ressources Internet intéressant les étudiants de l'enseignement supérieur. Le magazine a son siège social à Middletown, Connecticut.

Les critiques sont réalisées par des universitaires. Pour un livre imprimé, ils ne doivent pas dépasser 190 mots, et légèrement plus pour des ressources Internet.

Références

Liens externes 
 Site Web de la revue

Revue littéraire aux États-Unis
Presse mensuelle aux États-Unis